

Presentación previa 
Mikhail Elgin y Igor Zelenay son los campeones defensores, pero Zelenay decidió no participar en esta edición.

Elgin participó junto a Michal Mertiňák pero cayeron derrotados ante los eventuales campeones Henri Kontinen y Jarkko Nieminen en los cuartos de final.

Cabeza de serie 

  Tomasz Bednarek /  Rameez Junaid (Semifinales)
  František Čermák /  Philipp Oswald (Cuartos de final)

<li>  Mikhail Elgin /  Michal Mertiňák (Cuartos de final)
<li>  Dustin Brown /  Philipp Marx (Final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Helsinki 2013